Le mot patache peut désigner :
 la patache, un bateau fluvial sous l'Ancien Régime ;
 une patache, voiture hippomobile lourde et au piètre confort ;
 une larve d'éphémère pouvant servir d'appât, dans le jargon des pêcheurs ;
 Patache la vache, personnage de livre pour la jeunesse ;
 dans le vocabulaire argotique ferroviaire, « le patache » désigne un train de marchandises, sans doute en raison de sa lourdeur et de sa lenteur ;
 dans le jargon auvergnat, une « patache » est une espadrille, une chaussure qui s'enfile rapidement (synonyme de tatane ou savate) ;